Okręty US Navy o nazwie USS "Samuel B. Roberts", pochodzącej od Samuela B. Robertsa, który zginął w czasie walk o Guadalcanal w 1942:
 Pierwszy "Samuel B. Roberts" (DE-413) był niszczycielem eskortowym typu John C. Butler, który wszedł do służby w kwietniu 1944 i został zatopiony w październiku w bitwie w zatoce Leyte. Walczył w niej z japońskimi pancernikami i krążownikami i został trafiony salwą z dział kalibru 356 mm. Jego losy zostały pokazane w książce The Last Stand of the Tin Can Sailors (2004).
 Drugi "Samuel B. Roberts" (DD-823) był niszczycielem typu Gearing, który służył w latach 1946-1970.
 Trzeci "Samuel B. Roberts" (FFG-58) był fregatą typu Oliver Hazard Perry, wszedł do służby w 1986 i nadal służy (stan na 2007 rok). Wszedł na irańską minę w kwietniu 1988.

Samuel B. Roberts